Lagan je ime več otočkov v Jadranskem morju:

 Mali Lagan, otoček severozahodno od dugega otoka
 Veliki Lagniči, otoček severozahodno od Dugega otoka